Toponyme normand, formé des éléments ville au sens ancien de « domaine rural » et Knapi, anthroponyme scandinave.

 Canapville, commune française du Calvados, région Normandie;
 Canapville, commune française de l'Orne, région Normandie.

Voir aussi 
 Canappeville, commune française de l'Eure, région Normandie;
 Canappeville, lieu-dit à Contremoulins, région Normandie;
 Chenappeville, lieu-dit à Arnières-sur-Iton, région Normandie